Иван Ковалевский реже Коваливский (, (годы рождения и смерти неизвестны) — государственный, военный и дипломатический деятель Войска Запорожского XVII века.

В 1655—1656, 1658 (по другим данным 1648—1659) — представитель генеральной старшины, генеральный есаул Войска Запорожского.

Избирался генеральным есаулом при гетманах Богдане Хмельницком, Иване Выговском и Юрии Хмельницком.

Один из ближайших соратников и свояк Богдана Хмельницкого, его личный переводчик.

Возглавлял посольства запорожцев в Валахию (осень 1654), Трансильванию (1656, 1657), Швецию (весна 1657) и Речь Посполитую (1658).

7 сентября 1656 вместе с генеральным писарем Иваном Грушей заключил украинско-семиградский договор с Дьёрди II Ракоци.

В Чигирине вел переговоры со шведским послом Г. Лилиенкроном. В октябре 1657 совместно с Ю. Немиричем и полковником И. Богуном принимал участие в выработке условий и заключении в Корсуни украинско-шведского союзного договора, которому было определено «Войско Запорожское за народ свободный и никому не подчинённый».

В 1663 служил сотником Глинской сотни Лубенского полка.

Дальнейшая его судьба неизвестна.

Ссылки 
 Ковале́вський Іва́н 

Генеральная старшина
Дипломаты Украины
Переводчики Украины
Иван